Кирилл Леонидович Герштейн (; род. 23 октября 1979, Воронеж) — американский пианист российского происхождения.

Биография 
Родился 23 октября 1979 года в Воронеже.

В 1990 году, в 11 лет выступил на Международном Баховском конкурсе в Гожуве (Польша). Был приглашен в Музыкальный колледж Беркли в 1993, стал его самым молодым учащимся. Окончил Манхеттенскую школу музыки, получил диплом бакалавра и магистра (1999). Затем учился в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде у Дмитрия Башкирова и Клаудио Мартинеса Менера. Также брал уроки у Алексиса Вайссенберга. В 2003—2004 был одним из шестерых студентов Международной академии фортепианного искусства на озере Комо (президент — Марта Аргерих).

C 2003 — гражданин США. Преподает фортепиано в Высшей школе музыки в Штутгарте.

Концертная деятельность 
Дебютировал с цюрихским оркестром Тонхалле под управлением Давида Цинмана в сентябре 2000. Выступал с Королевским филармоническим оркестром под управлением Шарля Дютуа, Чикагским симфоническим оркестром под управлением Кристофа Эшенбаха (2002), Гонконгским филармоническим оркестром (2006) , Кливлендским оркестром (2008) и др.
Гастролировал вместе со Стивеном Иссерлисом, выступал и записывался с Табеей Циммерман.

Записи 
Первой записью пианиста стал альбом с сочинениями Баха, Бетховена, Скрябина и Гершвина (Oehms Classics).

Награды 
 Первая премия на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна (2001, Тель-Авив)
 Премия Гилмора молодому артисту (2002, США),
 Премия Гилмора (2010).

Ссылки 
 Официальный сайт 
 На сайте Кантаты Баха 
 На сайте Люди России 

Академические музыканты России
Академические музыканты США
Пианисты России
Пианисты США
Лауреаты премии Echo Klassik
Лауреаты премии журнала Gramophone